Faccia – parte frontale, visibile di un oggetto
Viso (detto anche faccia, volto) – faccia umana

Geometria 
Faccia – uno dei poligoni che compongono il bordo di un poliedro

Altri progetti